Tiszteletjegy – ingyenjegy
 Tiszteletjegy – A Mazsola és Tádé című magyar bábfilmsorozat egyik epizódja.

Egyértelműsítő lapok